enumeratie (stijlfiguur);
enumeratie (datatype).